B-67 er en grønlandsk sportsforening i Nuuk. Sportsgrenene omfatter fodbold, badminton, og håndbold.

Titler i fodbold 
 Coca Cola GM: 11 titler som grønlandsmester: 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2018.

Nuværende spillertrup (2012) 

Fodboldklubber i Grønland
Sport i Nuuk